

Astronomia 
 Warner – cratere lunare
 8734 Warner – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Warner Aircraft Corporation – azienda aeronautica statunitense
 Warner Communications
 WarnerMedia – società statunitense del settore media e intrattenimento
 Warner Bros. 
 Warner Bros. Animation
 Warner Bros. Cartoons
 Warner Bros. Consumer Products
 Warner Bros. Interactive Entertainment
 Warner Home Video
 Warner Independent Pictures
 Warner Music Group – società statunitense del settore musicale
 Warner Bros. Records
 Warner Chappell Music Italiana
 Warner Music Italy

Geografia
 Canada
 Warner – villaggio della Divisione No. 2, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Warner – città della Contea di Brown, Dakota del Sud
 Warner – township della Contea di Antrim, Michigan
 Warner – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Warner – città  della Contea di Muskogee, Oklahoma
 Warner – città della Contea di Clark, Wisconsin

Persone
Fratelli Werner, produttori cinematografici statunitensi di origini polacche:
Albert Warner
Harry Warner
Jack Warner
Sam Warner

Alan Warner – scrittore britannico
Amelia Warner – attrice e cantante britannica
Angelo Warner – cestista statunitense
Brian D. Warner – astronomo statunitense
Collen Warner – calciatore statunitense
Conrad Warner – dirigente sportivo e calciatore britannico
Cornell Warner – ex cestista statunitense
Curt Warner – ex giocatore di football americano statunitense
Damian Warner – multiplista canadese
David Warner – attore britannico
Deborah Warner – regista britannica
Fred Warner, propr. Federico Anthony Warner – giocatore di football americano statunitense
H.B. Warner – attore britannico
John William Warner – politico e avvocato statunitense
Justyn Warner – velocista canadese
Kai Warner compositore e direttore d'orchestra tedesco
Karl Warner – velocista statunitense
Keith Warner – regista teatrale e direttore artistico inglese
Kurt Warner – ex giocatore di football americano statunitense
Malcolm-Jamal Warner – attore, regista e musicista statunitense
Marina Warner – scrittrice britannica
Meegan Warner – attrice australiana
Rex Warner – scrittore e traduttore britannico
Sylvia Townsend Warner – scrittrice e poetessa inglese
Tony Warner – allenatore ed ex calciatore inglese naturalizzato trinidadiano
 William Lloyd Warner – antropologo e sociologo statunitense

Altro
Ed Warner – personaggio della serie manga e anime Holly e Benji
Mark Warner – personaggio della serie televisiva statunitense Dr. House - Medical Division
Stacy Warner – personaggio della serie televisiva statunitense Dr. House – Medical Division
Time Warner Center – complesso residenziale, commerciale e di uffici di New York City
Warner Valley – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato della California

Pagine correlate
Mark Warner